Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Virginia Wade 4-6, 7-5, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1975